Таратынов — русская фамилия. Известные носители:

 Таратынов, Александр Михайлович (род. 1956) — советский и российский скульптор.
 Таратынов, Валентин Васильевич (род. 1948) — советский легкоатлет.

 Таратынова, Анна Яковлевна (1934—2012) — свиновод, Герой Социалистического Труда.